Интернационал — международная политическая организация, представленная ассоциацией политических партий и организаций.

 1-й Интернационал — международное товарищество рабочих (1864—1876).
 Сент-Имьенский анархистский Интернационал — международная анархистская организация, образованная после раскола Первого Интернационала (1872—1877)
 2-й Интернационал — международное объединение рабочих партий (1889—1914).
 2½-й Интернационал — объединение левосоциалистических партий (1921—1923).
 3-й Интернационал — коммунистический интернационал (Коминтерн) (1919—1943).
 Коммунистический интернационал молодёжи
 4-й Интернационал — троцкистский интернационал (с 1938).
 Воссоединённый Четвёртый интернационал
 Комитет за рабочий интернационал
 Четвёртый интернационал (посадистский)
 Четвёртый интернационал (1993)
 Интернационал сопротивления — международная организация диссидентов-антикоммунистов.
 Демократический интернационал — международный союз антикоммунистических повстанческих движений.
 Красный интернационал профсоюзов (Профинтерн) - левая организация, созданная в 1921 году.
 Либеральный интернационал — международная политическая организация, объединяющая партии либерального толка.
 Пиратский Интернационал — объединение партий, выступающих за реформирование авторского права.
 Социалистический интернационал — ныне действующее международное объединение социал-демократических, социалистических и лейбористских партий.
 Центристский демократический интернационал — объединение христианско-демократических и центристских партий.

Прочие значения 
 «Интернационал» — газета, орган Нижегородского окружного, а с 17 (30) октября 1917 года губернского комитета РСДРП(б). Издавалась в Нижнем Новгороде.
 «Интернационал» — международный пролетарский гимн, гимн коммунистов, социалистов и анархистов, гимн РСФСР (затем СССР) с 1918 по 1944 годы.
 «Интернационал» — колёсный трактор фирмы Интернэшнл харвестер.
 «Интернационал» — фильм-киноочерк 1932 года (режиссёр: Григорий Александров).
 «Интернационал» — документальный фильм 1971 года (режиссёры: Александр Шейн, Александр Светлов).

Населённые пункты 
:
 Интернационал — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Интернационал — посёлок в Копыльском районе Минской области.
:
 Интернационал — прежнее название села Айтей Карасайского района Алматинской области.
 Интернационал — прежнее название села Жанаталап Мактааральского района Туркестанской области. Примечания